Rakov Škocjan je lahko:

Rakov Škocjan, naselje v občini Cerknica
Rakov Škocjan, naravni park v bližini istoimenskega naselja